USS Honolulu (dal nome dell'omonima capitale delle Hawaii) fu il nome di tre unità navali della United States Navy:
 USS Honolulu (ID-1843) – nave da trasporto entrata in servizio nel 1917 e radiata nel 1919.
 USS Honolulu (CL-48) – incrociatore leggero della classe Brooklyn, entrato in servizio nel 1938 e radiato nel 1947.
 USS Honolulu (SSN-718) – sottomarino della classe Los Angeles, entrato in servizio nel 1985 e radiato nel 2007.